Teófilo Ottoni — político brasileiro
Teófilo Otoni — município do estado de Minas Gerais, Brasil
Microrregião de Teófilo Otoni — microrregião do estado de Minas Gerais, Brasil
Aeroporto de Teófilo Otoni — aeroporto do município de Teófilo Otoni

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos